Pobitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pobitzer (1908–1974), Südtiroler Franziskaner und NS-Fluchthelfer
 Klaus Pobitzer (* 1971), Südtiroler Künstler